Abel Smith (1717-1788)
 Abel Smith (1788-1859)
 Abel Smith (1748-1779)
 John Abel Smith (1802-1871)
 Abel Smith (1829-1898)
 Abel Henry Smith (1862-1930)